ЦСКА започва лятната подготовка без част от титулярите. Последователно от клуба си тръгват футболистите Георги Илиев, Велизар Димитров, Илко Пиргов, Роберт Петров, Йордан Юруков, Куидо Ланзаат, Емил Гъргоров, Ивайло Петров, Флорентин Петре и Александър Тунчев (общо за 3,75 млн. евро по неофициални данни), а впоследствие на 9 юли и треньорът Стойчо Младенов, който обявява, че е недоволен от продажбата на толкова важни футболисти. За нов треньор е назначен заместник-председателя на надзорния съвет Димитър Пенев.

Въпреки проблемите армейците изграждат млад състав, който успява да победи „Литекс“ за суперкупата на страната. На 5 август Лицензионната комисия дава лиценз на ЦСКА за участие в „А“ група. Седмица преди началото на първенството напускат още трима футболисти – Никола Вуядинович, Ней и Хосе Гарсес (общо за около 2 млн. евро). След започване на първенството армейците подписват договори с българските национали Здравко Лазаров и Владимир Манчев. ЦСКА остава без основен спонсор, след като договорът с Вивател е прекратен по взаимно съгласие. В 15-и кръг армейците, които са лидери, отстъпват първото място на Левски след равенство с Локомотив (Мездра). През целия полусезон се носят слухове за нови купувачи на отбора, като основното име, което се спряга, е това на украинския милиардер Константин Жеваго. През декември от ЦСКА обявяват, че се водят преговори с две фирми, едната от които е „Титан АС“, а другата е базирана в Абу Даби. В крайна сметка на 24 декември 2008 г. официално е обявено, че е подписан предварителният договор за продажбата на отбора с „Титан АС“, като сумата, с която се спекулира в медиите, е от порядъка на 7 – 12 млн. евро.

През зимата петима играча подават молби за разтрогване на договорите в отбора. Четирима от тях успяват да прекратят договорите си с ЦСКА, като най-големи полемики предизвиква португалският полузащитник Фелипе да Коща който въпреки твърденията си, че ще преговаря за нов договор с ЦСКА, преминава в Левски. През зимата са привлечени голямо количество нови футболисти (националът Йордан Минев и голмайсторът Дормушали Саидходжа от Ботев (Пловдив), бившият вратар на ЦСКА Ивайло Петров, португалците Давид Мендес Силва и Руй Мигел от Локо (Мездра), както и Херман Пиетробон, Веселин Стойков и Асен Георгиев от Пирин), като 2-ма от тях (Пиетробон и Стойков) са преотстъпени. В медиите често излизат съобщения за забавени плащания към бивши футболисти и треньори на ЦСКА. След като ЦСКА пада в първия си мач за годината срещу Пирин за купата на България треньорът Димитър Пенев е освободен, а на негово място е назначен нов треньор, племенникът му, Любослав Пенев. На 6 март Димитър Борисов и Иво Иванов подписват договор за покупко-продажба на отбора с представителят на Прамод Митал, Александър Томов. Официален собственик на отбора е фирма „Титан Спорт“ ЕАД, дъщерна на „Титан АС“.

Със старта на пролетния полусезон армейците успяват да извоюват първото място с десет поредни победи. На 12 април 2009 г. в Търговския регистър официално е публикувана информацията с новите собственици и новите управителен и надзорен съвети. Въпреки че води през по-голямата част от първенството, в крайна сметка ЦСКА остава на второ място само на 1 точка от „Левски“. За следващия сезон от ръководството съобщават, че възнамеряват да направят селекция изцяло от български футболисти.

Трофеи

Треньори

Екипировка 

Последна актуализация: 17 септември 2008

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Крайно класиране

Купа на България

1/16 Финал

1/8 Финал

1/4 Финал

Шампионска лига 
Поради финансови задължения към НАП ЦСКА не получава лиценз за учатвие в европейските клубни турнири за сезон 2008/09. Това означава че шампионът на България няма право да участва в Шампионската лига. По предварителни данни отборът трябваше да започне от трети предварителен кръг. ЦСКА трябваше да е непоставен заради ниският си клубен коефициент. При загуба в трети предварителен кръг ЦСКА трябваше да участва в първи кръг за Купата на УЕФА.

Суперкупа на България

Програма

Официални мачове 

Заб. Мачовете от пролетния дял бяха отложени с 1 седмица, първия кръг се игра на 7 март. 
Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Приятелски мачове

Лятна подготовка 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Зимна подготовка 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

През зимната подготовка ЦСКА направи лагери в Банско и Кипър. По време на лагера в Банско ЦСКА трябваше да играят с Места (Хаджидимово) но контролата бе отменена от треньора Димитър Пенев. Преди отборът да замине за подготовка в Кипър, стана ясно, че предварително определените контроли с Цървена звезда, ФК Бърно и АЕК (Ларнака) отпадат, а на тяхно място с ЦСКА ще играят Балтика (Калининград), ФК Ягодина и Алания (Владикавказ). Мачът с Балтика пропадна заради атмосферните условия. Бе назначена нова контрола с чешкия Виктория (Пилзен). След лагера в Кипър ЦСКА замина за Албена където спечели турнира Албена Къп след победи над , ,  в груповата фаза и  на финала. Равносметката от зимната подготовка е 8 победи 1 равен и 1 загуба при голова разлика 22:9.

Голмайстори

Мачове на ЦСКА „Б“

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Официални мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Приятелски мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Статистика по футболисти

Трансфери

Бележки 

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2008/09